Гербы муниципальных образований России Вя́зники:

 Герб Вязников (Владимирская область) — герб города Вязники во Владимирской области России.
 Герб Вязников (Мордовия) — герб посёлка Вязники, Ичалковский район, Мордовия
 Герб Вязников (Самарская область) — герб посёлка Вязники , Кинель-Черкасский район, Самарская область
 Герб Вязников (Тамбовская область) — герб посёлка Вязники, Ржаксинский район, Тамбовская область